Jeremias Wøldike er navn på flere forskellige personer:

 Jeremias Wøldike (matematiker) (1736-1813) – professor i matematik ved Københavns Universitet
 Jeremias Wøldike (præst) (1819-1887) – præst, provst og pomolog (frugtavler), barnebarn af ovenstående

Jeremias